Führer steht für:
 Führer, politisch, weltanschaulich oder organisatorisch dominierende leitende Persönlichkeit (als geistiger Führer), vor allem Politiker und Staatsoberhäupter
 speziell: Der Führer, im Deutschen Reich ehemaliger offizieller Titel (Führer und Reichskanzler) des Diktators Adolf Hitler
 heutiger Titel für die höchsten Politiker im Iran und der VR China (siehe Oberster Führer (Iran) bzw. Überragender Führer)
 Woschd (russisch , übersetzt Führer), Bezeichnung diverser Personen in der russischen und sowjetischen Geschichte
 Militärischer Führer, siehe Befehlshaber
 Fahrzeugführer, Führer eines Kraftfahrzeugs, Fahrzeuglenker, siehe auch Fahrer
 Spielführer, siehe Mannschaftskapitän 
 Bergführer, Alpinist, Begleitperson oder Ausbilder
 jemanden, der Sehenswürdigkeiten zeigt und erklärt, siehe Fremdenführer
 ein Buch, das etwa Sehenswürdigkeiten oder Kunstwerke erläutert, siehe Führer (Nachschlagewerk)

Führer oder Fuehrer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Führer (1905–1974), deutscher Orgelbauer
 Alois Anton Führer (1853–1930), deutscher Indologe
 Anton Führer (1854–1929), deutscher Lehrer und Autor
 Artur K. Führer (1929–2016), deutscher Künstler und Schriftsteller
 Caritas Führer (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Carolin Führer (* 1985), deutsche Germanistin
 Christian Führer (1943–2014), deutscher Theologe
 Christian Führer (Mathematiker) (* 1968), deutscher Wirtschaftsmathematiker, Hochschullehrer und Heimatforscher 
 Erich Führer (1901–1972), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Erich Führer (Rechtsanwalt) (1900–1987), österreichischer Rechtsanwalt
 Erna Fuehrer (1898–1981), deutsche Ärztin
 Erwin Führer (* 1936), österreichischer Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Franz Führer-Wolkenstein (1904–1976), deutscher Ingenieur und Künstler
 Friedrich Theodor Führer (1822–1870), deutscher Pathologe
 Fritz Führer (1902–1979), nationalsozialistischer Bürgermeister von Bozen
 Hansi Führer (1879–1955), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Gerhard Führer (1745–1820), deutscher Zisterzienser, Abt von Fürstenfeld
 Ingrid Führer (* 1944), deutsche Tanzsportlerin
 Joseph Führer (1858–1903), deutscher Archäologe und Lehrer
 Karl Christian Führer (* 1954), deutscher Historiker
 Kurt Führer (1888–1955), deutscher Verwaltungsjurist
 Lutz Führer (* 1945), deutscher Mathematiker und Fachdidaktiker
 Manfred Führer (* 1950), deutscher Fußballschiedsrichter
 Matthias Führer (* 1994), österreichischer Handballspieler
 Michael Führer (* 1952), deutscher Kirchenmusiker und Cembalist

 Reinhard Führer (* 1945), deutscher Politiker (CDU) und Verbandsfunktionär
 Robert Führer (1807–1861), böhmischer Musiker und Komponist
 Ruth Fuehrer (1902–1966), deutsche Politikerin (CDU)
 Walter Führer (1911–1987), deutscher Komponist, Kantor und Chorleiter
 Werner Führer (* 1944), deutscher Tanzsportler
 Wilhelm Führer (1904–1974), deutscher Astronom und Wissenschaftsfunktionär

Siehe auch:
 Triebfahrzeugführer
 Zugführer (bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
 Zugführer (Bahn)
 Oberster Führer
 Reiseführer
 Dux und Comes
 Dux (Titel)
 Führung
 Fürer